Александр Ефимович Уманский ( — 1981) — советский дирижёр и музыкальный педагог, основатель Ярославского симфонического оркестра.

Биография 
Родился 20 февраля (5 марта) 1910 года в селе Братолюбово (ныне Днепропетровской области) в рабочей семье. 

Окончил музыкальную школу в Одессе по классу виолончели. Пел (дискант) в хоре мальчиков в русской церкви и в Одесском оперном театре.

Служил красноармейцем-музыкантом в симфоническом оркестре ЦДКА в Москве, затем во МХАТе 2-м (1932—1935), в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского по классу виолончели, оркестровый класс посещал вольнослушателем.

С 1939 года преподавал в музыкальном училище в Ярославле. Служил в армии, но не попал на фронт в связи с обнаруженным туберкулёзом. С 1942 года был также художественным руководителем и директором Ярославской филармонии. В 1944 году инициировал создание симфонического оркестра при Ярославской филармонии на базе симфонического оркестра училища, в первые годы был его художественным руководителем и дирижёром.

Умер в 1981 году.

Источники 
 Соколова Т. Такое трудное начало // Северный край, 21 ноября 2009.

Ссылки 
 Уманский Александр Ефимович в Яркипедии.
 Календарь памятных дат Ярославского края на 2010 год. ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова.

Музыканты Одессы
Выпускники Московской консерватории
Музыканты Ярославля